Lennox (Califòrnia)
 Lennox (Dakota del Sud)
 Lennox (Massachusetts)
 Annie Lennox, artista musical escocesa.